Ženská čtyřhra US Open 2021 probíhala v první polovině září 2021. Do deblové soutěže newyorského tenisového grandslamu, hraného na tvrdém povrchu v Národním tenisovém centru Billie Jean Kingové, nastoupilo šedesát čtyři párů. Obhájcem titulu byla německo-ruská dvojice Laura Siegemundová a Věra Zvonarevová,  jejíž členky do čtyřhry nezasáhly. Siegemundová pro rekonvalescenci po operaci pravého kolena. Spoluhráčkou Zvonarevové se stala Lotyška Jeļena Ostapenková. Dvojice však před úvodním kolem odstoupila ze zdravotních důvodů Ostapenkové.

Sie Su-wej a Barbora Krejčíková vstoupily do turnaje jako soupeřky o post světové jedničky ve čtyřhře. Sie se vrátí na vrchol klasifikace, kde vystřídá spoluhráčku Elise Mertensovou, po vyřazení Krejčíkové se Siniakovou v úvodním kole.

Úřadující olympijské vítězky a šampionky z Roland Garros, Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou, podlehly v prvním kole Polce Magdě Linetteové a Američance Bernardě Peraové. Jednalo se o jejich třetí společnou porážku v úvodní fázi grandslamu.

Vítězem se stala čtrnáctá nasazená australsko-čínská dvojice Samantha Stosurová a Čang Šuaj, která ve finále za 1.56 hodiny zdolala americké turnajové jedenáctky a teenagerky Coco Gauffovou a Caty McNallyovou po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–3. Obě vítězky si do žebříčku WTA připsaly 2 000 bodů a rozdělily si odměnu 660 tisíc dolarů. Získaly druhou společnou grandslamovou trofej, když navázaly na výhru z Australian Open 2019. Včetně tří týdnů starého titulu ze Cincinnati vyhrála Australanka s Číňakou 11 utkání v řadě. 37letá Stosurová vybojovala čtvrtou grandslamovou trofej z ženské čtyřhry a po US Open 2005 druhou ve Flushing Meadows. V rámci okruhu WTA Tour se jednalo o její osmadvacáté turnajové vítězství z debla. Pro 32letou Čang Šuaj to byl druhý grandslam z ženské čtyřhry. Na túře WTA vyhrála jubilejní desátý deblový turnaj.

Nasazení párů 
  Sie Su-wej /  Elise Mertensová (čtvrtfinále)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (1. kolo)
  Šúko Aojamová /  Ena Šibaharaová (3. kolo) 
  Nicole Melicharová-Martinezová /  Demi Schuursová (1. kolo) 
  Gabriela Dabrowská /  Luisa Stefaniová (semifinále, )
  Veronika Kuděrmetovová /  Bethanie Matteková-Sandsová (3. kolo) 
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (semifinále)
  Darija Juraková /  Andreja Klepačová (3. kolo) 
  Jeļena Ostapenková /  Věra Zvonarevová (odstoupily) 
  Caroline Dolehideová /  Storm Sandersová (čtvrtfinále)
  Coco Gauffová /  Caty McNallyová (finále)
  Nadija Kičenoková /  Ioana Raluca Olaruová (3. kolo) 
  Asia Muhammadová /  Jessica Pegulaová (1. kolo)
  Samantha Stosurová /  Čang Šuaj (vítězky) 
  Marie Bouzková /  Lucie Hradecká (čtvrtfinále)
  Ellen Perezová /  Květa Peschkeová (2. kolo)
  Aleksandra Krunićová /  Nina Stojanovićová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ženská čtyřhra